Greeff ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Greeff (* 1990), südafrikanischer Gewichtheber
 Kurt Greeff (1920–1998), deutscher Pharmakologe und Hochschullehrer
 Pélagie Greeff-Andriessen (1860–1935), österreichisch-deutsche Opernsängerin
 Peter Greeff (1865–1939), deutscher Landschaftsmaler der Düsseldorfer Schule
 Rachelle Greeff (* 1957), südafrikanische Journalistin und Schriftstellerin

 Werner Greeff (* 1977), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Greef
 Gref
 Greff
 Gräf
 Gräff
 Graef
 Graeff